Van Kempen est un nom propre néerlandais qui peut faire référence à :

Étymologie 
Kempen (en néerlandais), et Campine (en français) dérive du latin campinia ou campina qui signifie « région de champs », de campus qui signifie « champ ».

De Kempen signifie « Les Champs », et Van Kampen signifie « Des Champs », équivalent du patronyme français .

Toponyme 
 De Kempen (en français La Campine), région située à cheval sur la Belgique et les Pays-Bas, dans les provinces belges du Limbourg et d'Anvers, et dans le sud du Brabant-Septentrional aux Pays-Bas.

Patronyme 

 Ad van Kempen (1944-), acteur néerlandais ;
 Grégoire Van Kempen (1745-1812), homme politique français ;
 Johannes van Kempen (1739-1814), homme politique néerlandais ;
 Levi van Kempen (1988-), acteur, doubleur, chanteur et présentateur néerlandais ;
 Michiel van Kempen (1957-), écrivain néerlandais et professeur de l’Université d’Amsterdam ;
 Paul van Kempen (1893-1955), chef d'orchestre néerlandais ;
 Piet van Kempen (1898-1985), coureur cycliste néerlandais.

Voir aussi 
 Kempen, ville allemande de Rhénanie-du-Nord-Westphalie dans l'arrondissement de Viersen.

Patronyme néerlandais